Leonhardt steht für:
 Leonhardt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fahrzeugbau Seitner Leonhardt, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Leonhardt Schiffahrt, Hamburg
 (9903) Leonhardt, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Leonar
 Leonhardtina
 Leonhard (Leonhart)
 Leonhardi
 Leenhardt, Lehnhardt; Lenhard, Lenhardt, Lenhart
 Linhard, Linhardt, Linhart, Lienhard, Lienhardt, Lienhart; Lienert; Linnartz
 Lehn, Lehne, Lehnert, Löhnert; Lehnartz, Lehnertz
 Lennart, Lennert; Lennartz, Lennertz
 Lengert, Längert
 Leonard